Invasion U.S.A. (1952), een film uit 1952.
Invasion U.S.A. (1985), een film uit 1985.